- syn Tamayori-bime i Ugayafukiaezu oraz brat Mikenu, Itsuse i Jimmu. Pozostawił na lądzie rodzinę, a następnie odszedł do podwodnego pałacu Watatsumiego, gdyż czuł się bardziej związany z rodziną matki.

Genealogia

Bibliografia 

Bóstwa japońskie